Александр Позняк:
* Позняк, Александр Александрович (род. 1994) — белорусский футболист.
 Позняк, Александр Сергеевич (род. 1944) — советский и белорусский футбольный тренер.